Гре́чкин — русская фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:

 Гречкин, Александр Николаевич (род. 1952) — доктор химических наук, академик РАН.
 Гречкин, Алексей Александрович (1893—1964) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Гречкин, Дмитрий Макарович (1910—1978) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1939).
 Гречкин, Максим (род. 1996) — израильский футболист.
 Гречкин, Сергей Павлович (1896—1943) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.

См. также 
 Гречишкин
 Гречко
 Гречкино